Комме́рческий либерали́зм  — теория международных отношений, относящаяся к политической школе либерализма, основным тезисом которой является то, что , открытость границ в торговле и экономике неминуемо способствует установлению мира, международному сотрудничеству и кооперации в связи с взаимозависимостью интересов участников. Наряду с теорией демократического мира, является одной из основ формирования внешней политики ведущих западных государств.

История 
Ещё в XVIII веке о торговле, как о факторе ведущему к миру, писал И. Кант

В XVIII—XIX веках коммерческий либерализм ещё не был сформирован в качестве теории. Однако к сторонникам идей коммерческого либерализма можно отнести А. Смита, чьи теоретические рассуждения были нацелены на установление взаимозависимостей между конфликтом из-за ресурсов и открытыми рынками. Позднее подобные рассуждения продолжил в своих работах Й. Шумпетер.

Обоснованные толкования коммерческого либерализма появились лишь в конце 1930-х годов, вместе с работой Е. Сталлей, который отмечал, что торговля создаёт предпосылки к сотрудничеству, но не гарантирует его. После 1980-х годов идеи коммерческого либерализма были развиты Р. Кеохэйном и .

Основные положения теории 
В основе коммерческого либерализма лежит одно из ключевых допущений либерализма — общественные требования выражаются через государство. Государство является основным актором международных отношений, однако в формировании этих социальных требований принимают участия социатальные группы, которые используют государство в качестве платформы для продвижения своих интересов, соответственно, они влияют на поведение политических субъектов на мировой арене.

Центральным элементом теории является идея об экономической взаимозависимости, согласно которой, в случае всеобщего разделения труда, поддержания единой системы политических и экономических институтов прибыль будет распределяться равномерно среди всех участников свободных рынков. Фритрейдерство выгодно всем государствам, если мировая экономическая и политическая системы едины, а сильные акторы берут на себя обязательства развивающихся экономик.

Согласно теории, естественное воздействие торговли ведёт к миру. Две нации, которые торгуют друг с другом, становятся взаимозависимыми, в том случае если одна заинтересована в покупке, а другая в продаже — при этом все союзы основаны на взаимных нуждах. Торговля сама по себе не является гарантом мира, но торговля на недискриминированной основе в организованных политических рамках способствует сотрудничеству на базе просвещённых национальных представлений о личном интересе, которые подчёркивают превосходство производства над войной.

Важно отметить, что стимулы к мирному поведению обусловлены международной средой, для которой характерны регулируемые модели обмена и определённые правила поведения.

Для богатых стран характерна зависимость распределения труда от объёма рынка, для увеличения благосостояния и производительности необходимо международное разделение труда, открытость рынков. Соответственно протекционизм и экономический национализм лишь способствуют дестабилизации международной системы.

Критика коммерческого либерализма 
 Не все изменения международной системы возможно объяснить через сдвиги в моделях экономических отношений. Прогнозирование поведения политических субъектов на основе «эффектов торговли» является односторонним. Коммерческий либерализм даёт представление только об одном из стимулирующих факторов развития международных отношений.
 Коммерческий либерализм несостоятелен так как опирается на необоснованную теорию развития (крупнейшие коммерческие партнеры де-факто воюют, например, как это было между Францией и Германией в межвоенный период).
 Чем больше транснациональных коммерческих связей, тем легче использовать инструменты принуждения в мировой политике.

Примечания

Литература 
 Andrew Moravcsik (1997), Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics
 Eugene Stalley (1939), The World Economy in Transition (New York: Council on Foreign Relations)
 Robert O. Keohane (1990), "International Liberalism Reconsidered, " in John Dunn, ed., The Economic Limits to Modern Politics, Cambridge, UK: Cambridge University Press
 Colin Elman and Miriam Fendius Elman eds. (2003), Liberal International Relations Theory A Scientific Assessment, Progress in International Relations Theory: Appraising the Field, Cambridge: MIT Press
 Zachary R. Zellmer (2016), The New Liberalism of International Relations in Context: An Analysis of Andrew Moravcsik' s 'Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics ', Honors Projects. Paper 58
 Кант И., «К вечному миру»

Международные отношения
Либерализм